Alberto Giuliani (ur. 25 grudnia 1964 w San Severino Marche) – włoski trener siatkarski. Od 2019 roku jest szkoleniowcem reprezentacji Słowenii. Natomiast od sezonu 2020/2021 był trenerem Asseco Resovii Rzeszów, gdzie kontrakt został rozwiązany pod koniec grudnia 2021 roku.

Jego syn Ludovico jest siatkarzem. Gra na pozycji libero.

Przebieg kariery

Sukcesy trenerskie

klubowe/reprezentacyjne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 profil legavolley.it 
 profil www-old.cev.eu 

Urodzeni w 1964
Włoscy trenerzy siatkarscy
Trenerzy siatkarzy Resovii